El término arroyo Tembetarí puede referirse a:

Arroyo Tembetarí (Río Daymán): curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Salto.
Arroyo Tembetarí (Colonia): curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Colonia.